Berberović ist der Familienname folgender Personen:

 Džemal Berberović (* 1981), bosnischer Fußballspieler
 Jelena Berberović (1938–2017), jugoslawische bzw. bosnische Philosophin
 Ljubomir Berberović (1933–2019), jugoslawischer bzw. bosnischer Genetiker
 Nefisa Berberović (* 1999), bosnische Tennisspielerin
 Sead Berberović (* 1953), kroatischer Ingenieurwissenschaftler